Ellenbog ist der Familienname folgender Personen:

 Nikolaus Ellenbog (1481–1543), Benediktiner und Humanist, Sohn von Ulrich Ellenbog
 Ulrich Ellenbog (* um 1435–1499), österreichisch-süddeutscher Arzt und Hochschullehrer